Aznar Galíndez ist der Name folgender Personen:
* Aznar I. Galíndez, Amtsträger der Karolinger in der Spanischen Mark im frühen 9. Jahrhundert und Stammvater der in der Grafschaft Aragón amtierenden Galíndez-Dynastie
 Aznar II. Galíndez († vor 893), Graf von Aragón im späten 9. Jahrhundert aus dem Haus Galíndez